David Kolomatis (né le  à Livingston, dans l'État du New Jersey aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || États-Unis || NAHL ||16 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Attack d'Owen Sound || LHO ||67 ||4 ||16 ||20 ||54 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-  
|2007-2008 || Attack d'Owen Sound || LHO ||68 ||9 ||36 ||45 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Attack d'Owen Sound || LHO ||63 ||18 ||28 ||46 ||52 ||4 ||2 ||2 ||4 ||0
|- 
|2008-2009 || Bruins de Providence || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||16 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2009-2010 || Monarchs de Manchester || LAH ||76 ||8 ||21 ||29 ||30 ||15 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2010-2011 || Monarchs de Manchester || LAH ||70 ||8 ||20 ||28 ||58 ||7 ||2 ||2 ||4 ||2
|- 
|2011-2012 || Monarchs de Manchester || LAH ||58 ||5 ||20 ||25 ||12 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|2012-2013 || Monarchs de Manchester || LAH ||46 ||8 ||20 ||28 ||18 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6
|- 
|2013-2014 || Bears de Hershey || LAH ||61 ||7 ||23 ||30 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Tappara || Liiga || 45||1 ||11 ||12 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2015-2016 || Monarchs de Manchester || ECHL ||35 ||6 ||11 ||17 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH || 23 || 1 || 3 || 4 || 8 || - || - || - || - ||- 
|-
|2016-2017 || Monarchs de Manchester || ECHL ||61 ||7 ||28 ||35 ||10 ||19 ||2 ||5 ||7 ||10
|- 
|2017-2018 || Monarchs de Manchester || ECHL ||57 ||6 ||24 ||30 ||24 ||9 ||3 ||2 ||5 ||6 
|- 
|2018-2019 || Monarchs de Manchester || ECHL ||71 ||14 ||29 ||43 ||12 ||11 ||1 ||3 ||4 ||4
|-

En équipe nationale 

|-
|2006 || align=left| États-Unis U17 || aling=left|Défi mondial des moins de 17 ans || 6 ||0 ||0 ||0 ||0 || align=left| Médaille d'argent
|-

Notes et références 

Naissance en février 1989
Naissance à Livingston (New Jersey)
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Défenseur de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Monarchs de Manchester (ECHL)
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du Tappara